Chicago Fire bezeichnet:
 Chicago Fire (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie von 2012
 Chicago Fire (Football), Franchise der World Football League
 Chicago Fire (MLS), Franchise der Major League Soccer aus Chicago, Illinois
 Großer Brand von Chicago, Großbrand, der 1871 in Chicago, Illinois wütete